Estellencs är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Estellencs ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Estellencs är kuperad. Havet är nära Estellencs åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Puig Galatzó,  meter över havet,  km söder om Estellencs. Runt Estellencs är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Palma de Mallorca,  km sydost om Estellencs. I omgivningarna runt Estellencs växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna